У́лица Перо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Перова — улица в Липецке.
 Улица Перова — улица в Нижнем Новгороде.
Улица Перова — улица в Махачкале.

Украина 
 Улица Перова — улица в Сумах.